Криваче могу бити:

 Криваче (Хан Пијесак), насељено мјесто у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Криваче (Доњи Вакуф), насељено мјесто у општини Доњи Вакуф, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ